— японский сэйю и певец, работает на агентство Aoni Production. Его первой значительной ролью в озвучивании был персонаж Спарк из сериала Record of Lodoss War: Chronicles of the Heroic Knight. Он озвучил Хикару Итидзё в ряде видеоигр серии Macross в 2000х. Другие значительные роли включают Юто Киба из High School DxD, Джейд из Ultimate Muscle, Нобутика Гинодза из Psycho-Pass, Кэйсаку Сато из Shakugan no Shana, Тайхэй Дома из Двуличная сестрёнка Умару! и Мамору Тиба/Такседо Маск из Sailor Moon Crystal. В анимационных фильмах он озвучил Фумито Нанахара из Blood-C, Масакадзу Масаки из Time of Eve. Он сын актёра и сэйю Акио Нодзима и младший брат сэйю Хирофуми Нодзима. С 2004 года женат на сэйю и певице Тиэ Савагути, у них 2 детей.

Фильмография

Роли в аниме

Фильмы

Видеоигры

Дубляж

Аудио драма

Примечания

Ссылки
  
 Official agency profile 
 
 

Актёры озвучивания Японии